Niemcy:
 Dietersheim – dzielnica Bingen am Rhein
 Dietersheim – dzielnica gminy Eching w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Freising
 Dietersheim – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim